Kolor zbrodni – powieść Richarda Price’a
 Kolor zbrodni – amerykański film z 2006, ekranizacja powieści